Les Colts de Cornwall sont une équipe de hockey sur glace de la Ligue centrale de hockey junior A. L'équipe est basée à Cornwall dans la province de l'Ontario au Canada.

Historique 
L'équipe est créée en 1992.

Saison-par-Saison

Voir aussi 

Club de hockey sur glace en Ontario
Club sportif fondé en 1992
Cornwall (Ontario)